Slipčići su naseljeno mjesto u gradu Mostaru, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Izvor 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Mostar